Максим Давидович Шраер (; род. 1967, Москва) — российско-американский двуязычный прозаик, поэт, литературовед и переводчик, профессор, автор более двадцати книг. Шраер настаивает на написании своего литературного имени по-русски в соответствии с его английским написанием: Максим Д. Шраер.

Биография 
Сын писателя Давида Шраера-Петрова и переводчицы Эмилии Шраер (Поляк). Проживал в Москве в районе Октябрьского поля; окончил спецшколу № 34 (английскую). С 1972 по 1986 гг. каждое лето отдыхал в Пярну (Эстония). С 1984 г. учился в Московском университете. Начал писать стихи в 1985 году. В юности большое влияние на Шраера оказало общение с Генрихом Сапгиром, с которым, начиная с конца 1950-х годов дружил отец Шраера. Вместе с родителями Шраер провел почти 9 лет «в отказе».

В июне 1987 г. эмигрировал в США. Окончил Университет Брауна по отделению сравнительного литературоведения, защитил докторскую диссертацию на отделении славистики Йельского университета. Профессор литературы и еврейских исследований в Бостонском Колледже (США). С 2011 года — председатель оргкомитета Набоковских Чтений (Санкт-Петербург). В 1997 основал проект Крепсовские Чтения — серию выступлений русскоязычных писателей русского рассеянья. В 2012 получил стипендию Гуггенхаймовского Фонда.

Жена (с 2000 года) — врач и эпидемиолог Карен Элизабет Лассер (Karen Elizabeth Lasser); двое детей. Живёт в предместье Бостона.

Литературоведческие/биографические работы и литературные переводы 
Среди литературоведческих книг Шраера монографии «Мир рассказов Набокова» (; 1998) и «Русский поэт / Советский еврей: Наследие Эдуарда Багрицкого» (; 2000), также книга «Генрих Сапгир: классик авангарда» (2004), написанная в соавторстве Д. Шраером-Петровым, и другие книги. Многолетние исследования личных и литературных отношений Бунина и Набокова подытожены в книге «Бунин и Набоков. История соперничества» (2014; 2015), ставшей в России бестселлером и переведенной на несколько языков. В книге Шраера «Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы» анализируется творческий путь ведущих представителей русской деревенской прозы Виктора Астафьева, Василия Белова и Валентина Распутина. Согласно отзыву Евгения Добренко, три эссе, составившие книгу известного американского литературоведа Максима Шраера, дают портреты трех крупнейших писателей-деревенщиков. Вклад нутряного антисемита Астафьева, политического антисемита Белова и экологического антисемита Распутина в формирование культуры русско-советского ресентимента, которым пропитана политическая жизнь постсоветской России, выводит эту тему далеко за пределы истории литературы и делает наблюдения Шраера предельно актуальными".

Шраер — составитель и сопереводчик двухтомной антологии «Антология еврейско-русской литературы: два века двойной самоидентификации в прозе и стихах» [2007] (An Anthology of Jewish-Russian Literature: Two Centuries of Dual Identity in Prose and Poetry, 1801—2001"), за которую он был удостоен Национальной Еврейской Премии (США) за 2007 г. В 2018 в Бостоне году вышла еще одна составленная Шраером антология — Voices of Jewish-Russian Literature. Он составил и соперевел на английский четыре книги художественной прозы Давида Шраера-Петрова, вышедшие в США. Среди них Doctor Levitin — английский перевод первой книги трилогии об отказниках. В переводах Шраера на английский язык были опубликованы произведения более сорока поэтов и прозаиков, среди которых Павел Антокольский, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Лев Гинзбург, Семен Кирсанов, Осип Мандельштам, Евгений Рейн, Ян Сатуновский, Илья Сельвинский, Юрий Трифонов, Давид Шраер-Петров и другие.

Холокост 
Шраер — автор книги «I SAW IT: Ilya Selvinsky and the Legacy of Bearing Witness to the Shoah» (2013). Согласно интервью, данному Шраером Геннадию Кацову в апреле 2013 г., «Моя книга о том, как еврейско-русские поэты, прежде всего Илья Сельвинский, оказались общенародными свидетелями Шоа (Холокоста) на оккупированных советских территориях, и о том, как в СССР стихи препятствовали замалчиванию и уничтожению памяти о Холокосте. … В книге исторические изыскания и биографические выкладки сочетаются с литературоведческим и культурологическим анализом. Мне хотелось, чтобы при этом книга читалась как документальный роман о войне и Катастрофе, о невероятно сложной судьбе еврея-поэта-солдата, о поэзии и правде в условиях тоталитаризма».

Стихи и проза 
По-русски стихи Шраера опубликованы четырьмя сборниками в России и США: «Табун над лугом» (Нью-Йорк, 1990), «Американский романс» (Москва, 1994), «Ньюхэйвенские сонеты» (Провиденс, 1998), «Стихи из айпада» (Тель-Авив, 2022). Шраер также опубликовал по-русски рассказы и эссе, как написанные по-русски, так и переведенные им самим с английского. По-русски публиковался в журналах и альманахах «Дружба народов», «Новый мир», «Побережье», «Сноб», «Colta», «Таллинн» и др. В 2020 в Бостоне вышла первая книга англоязычных стихов Шраера, Of Politics and Pandemics: Songs of a Russian Immigrant.

По-английски художественная проза Шраера опубликована в его мемуарно-биографической дилогии «В ожидании Америки: рассказ об эмиграции» [2007] («Waiting for America: A Story of Emigration»; [русский перевод 2013; 2-е изд. 2016]) и «Покидая Россию: еврейская история» [2013] («Leaving Russia: A Jewish Story»), а также в книге рассказов «Йом Киппур в Амстердаме: рассказы» [2009] (Yom Kippur in Amsterdam: Stories) и книге новелл Русский иммигрант: Три новеллы [2019] (A Russian Immigrant: Three Novellas). Его проза печаталась в таких американских журналах, как «Agni», «Kenyon Review», «Southwest Review», «Tablet Magazine» и др. Стихотворения и автопереводы стихотворений Шраера печатались по-английски. Произведения Шраера переведены на русский, японский, китайский, хорватский, немецкий, словацкий, итальянский и др. языки. В 2017 году в Москве вышла книга рассказов Шраера «Исчезновение Залмана». По словам критика Анастасии Цылиной, "Для новой книги принципиальны вымышленность героев и сюжетов, дистанция между автором и героем, повлиявшая на выбор повествования от третьего лица, и жанр короткого рассказа, способный передать обобщенный опыт советских еврейских иммигрантов в Америке, вобрать в себя спектр ситуаций и калейдоскоп конфликтов. Герои Шраера наделены многоуровневой идентичностью, неустойчивой, внутренне конфликтной, пластичной и ситуативной. Все они пытаются «перелицовать собственное „я“„, отсечь опыт советского прошлого, адаптироваться в США или приобщиться к миру иудаизма“.

После публикации в Москве перевода книги Шраера „В ожидании Америки: Документальный роман“ (2013; 2016) Шраер стал более активно печататься в российских изданиях, и среди недавних публикаций как вещи, написанные по-русски, так и самопереводы с английского. Периодически публиковал блоги на сайте snob.ru. Хотя блоги Шраера главным образом посвящены вопросам культуры и истории, он иногда откликается на острые вопросы политики — как, например, в рассказе „Ахлабустин, или Русские в Пунта Кане“, ставшего предметом дискуссий. В 2017 в Москве был опубликован расширенный русский перевод книги рассказов Шраера Исчезновение Залмана (переводы автора и Д. Шраера-Петрова и Э. Шраер), а в 2019 году в Москве вышел документальный роман Шраера Бегство — русский перевод его книги Leaving Russia: A Jewish Story, выполненный автором совместно с Верой Полищук. По словам писателя Михаила Шишкина, „Книга Шраера покоряет искренностью…Эта книга о человеческом достоинстве“.

В мае 2016 года Максим Д. Шраер принимал участие в программе нью-йоркских „Русских сезонов в музее Николая Рериха“.

В ноябре 2022 года в Тель-Авиве в издательстве книжного магазина "Бабель" вышла новая книга стихотворений Шраера «Стихи из айпада», в которую вошли стихотворения, написанные в 2019-2022 годах и тематически связанные с поражением Трампа на выборах, ковидной пандемией и войной в Украине.

Основные книги 
Художественная проза и эссеистика на английском языке:

 A Russian Immigrant: Three Novellas. Boston: Cherry Orchard Books, 2019.
 Soviet Ghosts Vacation in Santiago. A Family Chronicle. Brookline: Ladispoli Books, 2019.
 With or Without You: The Prospect for Jews in Today’s Russia. Boston: Academic Stories Press, 2017.
 Исчезновение Залмана. Рассказы. Москва: Книжники, 2017. (Серия: Проза еврейской жизни.)
 Leaving Russia: A Jewish Story. Syracuse: Syracuse University Press, 2013.
 русский перевод Бегство. Документальный роман. Москва: Три квадрата, 2019.
 итальянский перевод Fuga dalla Russia. Pisa: Pisa University Press, 2020.
 Yom Kippur in Amsterdam: Stories. Syracuse: Syracuse University Press, 2009.
 расширенный русский перевод, Исчезновение Залмана. М., 2017.
 Waiting for America: A Story of Emigration. Syracuse: Syracuse University Press, 2007.
 русский перевод В ожидании Америки: Документальный роман. Москва: Альпина нон-фикшн, 2013; 2-е изд, испр., 2016.
 итальянский перевод [https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/maxim-d-shrayer/aspettando-america-978-886741-8343-461533.html Aspettando America: Storia di una migrazione]. Pisa: Pisa University Press, 2017.

См. также литературный сайт Шраера.

Литературоведение, биография, Холокост:

 Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы. Спб., 2020.
 Бунин и Набоков. История соперничества. Москва: Альпина нон-фикшн, 2014. 2-e издание 2015; 3-е изд., испр. и расширенное, 2019.
 китайский перевод, Харбин, 2016.
 словацкий перевод, Братислава, 2016.
 I SAW IT: Ilya Selvinsky and the Legacy of Bearing Witness to the Shoah. Boston, 2013.
 Генрих Сапгир: классик авангарда (совместно с Д. Шраером-Петровым). Спб., 2004. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург. 2016. 3-е изд., испр., Екатеринбург, 2017.
 Набоков: темы и вариации. Спб., 2000.
 Russian Poet/Soviet Jew: The Legacy of Eduard Bagritskii. Lanham, MA and London: Rowman & Littlefield, 2000.
 The World of Nabokov’s Stories. Austin, TX: University of Texas Press, 1998.

Антологии:

 An Anthology of Jewish-Russian Literature: Two Centuries of Dual Identity in Prose and Poetry, 1801—2001. 2 vols. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007.
 Voices of Jewish-Russian Literature. An Anthology. Boston: Academic Studies Press, 2018.

Стихи:

 Стихи из айпада. Тель-Авив, 2022.
 Ньюхэйвенские сонеты. Providence, 1998.
 Американский романс. Москва, 1994.
 Табун над лугом. Нью-Йорк, 1990.
 Of Politics and Pandemics: Songs of a Russian Immigrant. Boston: M-Graphics Publishing, 2020.

См. полный список публикаций Шраера на его сайте в Бостон Коллеже.

Избранные интервью и выступления 
 Максим Д. Шраер. Презентация 3-го издания книги Бунин и Набоков в Буквоеде на Невском
 Максим Д. Шраер. Автобиография перехода. Истории советских эмигрантов в США
 Максим Д. Шраер. Презентация книги „Исчезновение Залмана“ в Буквоеде на Невском
 Максим Д. Шраер. „Я американский продукт русской культуры и еврейской истории“
 Максим Д. Шраер. Второе дыхание. Если бы книга стала бестселлером…
 Максим Д. Шраер Автопортрет отказника в юности
 Интервью Сергею Медведеву/ФИНАМ 99.6 FM
 Максим Д. Шраер „Я ЭТО ВИДЕЛ“
 Интервью Голосу Америки
 Интервью Русскому журналу
 Интервью с писателем Максимом Д. Шраером
 Максим Шраер: „Писать по-английски или по-русски, это и судьба, и выбор“

Видеоинтервью и буктрейлеры 
 О книге „Бегство. Документальный роман“
 О книге „Voice of Jewish-Russian Literature“
 О книге „Бунин и Набоков. История соперничества“
 O книге „With or Without You“
 О книге „I SAW IT“
 О книге „Waiting for America“
 О книге „Yom Kippur in Amsterdam“
 О книге „В ожидании Америки: Документальный роман“
 Максим Д. Шраер В ожидании Америки в программе Феномен успеха OnineTV.ru
 Максим Д. Шраер в „Энциклопедии русской Америки“

Примечания

Литература 
 Анна Бариловская, Наталья Колосова. Взаимодействие культур в трансвингальных текстах М. Шраера. Казанская наука № 12 (2018). 101—104.
 Ева Боровицкая. Семантическое поле „эмигрант“ в произведении М. Д. Шраера „В ожидании Америки“. В кн. Изоморфные и алломорфные признаки языковых систем. Ставрополь, 2018. 107—115.
 Дмитрий Бобышев. Шраер, Максим. В кн. Словарь поэтов русского зарубежья. Под ред. Вадима Крейда и др. Спб., 1999. 431—432.
 Виталий Амурский. Мучительное право — любить. Дерибасовская-Ришельевская: Одесский альманах 29 (2007): 250—260.
 Евгений Белодубровский. Бедекер и байки. Независимая газета ExLibris 19 сентября 2013.
 Ника Налёта. Все еще впереди. Новости литературы 24 июня 2013.
 Александр Позднеев. Исход из утопии. Пражское обозрение. 30 декабря 2017.
 Григорий Рейхман. Я это видел. Вести 25 декабря 2013.
 Алексей Филимонов. Рябчики как символ русской литературы. Север 9-10 (2015): 234—236.
 Анастасия Цылина. Тройная самоидентификация. Прочтение 4 декабря 2017.
 Julian Fürst. The Difficult Process of Leaving a Place of Non-Belonging: Maxim D. Shrayer’s Memoir, Leaving Russia: A Jewish Story,» Journal of Jewish Identities 8.2 (July 2015): 189—208.
 Helena Gurfinkel. Men of the World: Diasporic Masculinities in Transit(ion) in Maxim D. Shrayer’s Waiting for America: A Story of Emigration. Culture, Society, and Masculinity1.2 (2009): 197—212.
 Stefano Garzonio. Il fiero istante. Una cronaca degli addii. In: Maxim D. Shrayer, Aspettando America: Stories di una migrazione. Tr. by Rita Filanti. Pisa: University of Pisa Press, 2017. 210—209.
 Penny Schwartz. «Son of Refuseniks Chronicles the Slow Dissolve of Russia’s Jews.» Jewish Telegraph Agency16 January 2018.

Ссылки 
 Персональный сайт Максима Д. Шраера
 Страница Максима Д. Шраера на сайте Бостонского колледжа
 Страница на сайте amazon.com
 Блог Максима Д. Шраера в проекте Сноб
 
 
 Страница на сайте Сетевая словесность
 Преемственность литературных поколений под звуки рояля в музее Рериха: Давид Шраер-Петров, Максим Д. Шраер и Елена Кушнерова в программе «Русских сезонов»
 Стихи Максима Д. Шраера в проекте «NO WAR – ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ»

Поэты США
Писатели США
Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Многоязычные писатели
Литературоведы США
Родившиеся в 1967 году
Родившиеся в Москве
Персоналии по алфавиту
Русские писатели XXI века
Еврейские писатели
Преподаватели Бостонского колледжа